św. Sylwester I (zm. 335) – papież
 św. Sylwester Gozzolini (ok. 1177-1267) – włoski mnich, założyciel sylwestrynów

Zobacz też:
 Błogosławiony Sylwester